Слукин — русская фамилия. Известные носители:

 Слукин, Всеволод Михайлович (1936—2021) — советский и российский учёный-геофизик, писатель.
 Слукин, Сергей Владимирович (род. 1977) — российский легкоатлет, спринтер.